Marcus Jäger kan syfta på

 Marcus Jäger den äldre (1626–1707), tysk-svensk bildhuggare
 Marcus Jäger den yngre (1660–1722), tysk-svensk bildhuggare